Alexandre fou el nom de dos bisbes de Hieràpolis a Frígia

 Alexandre de Hieràpolis (253)
 Alexandre de Hieràpolis (451)